Osoby o tym nazwisku:
 Adam Marszałkowicz – polski ziemianin, wojskowy
 Jan Marszałkowicz – polski ziemianin, polityk i działacz społeczny
 Jerzy Adam Marszałkowicz – katolicki duchowny
 Maksymilian Marszałkowicz – polski działacz gospodarczy i polityczny, kolekcjoner dzieł sztuki, literat i publicysta